Óscar Emilio Rojas, calciatore costaricano
Óscar Adrián Rojas, calciatore messicano
Óscar Ricardo Rojas, calciatore messicano
Oscar Rojas, calciatore cileno
Óscar Rojas, calciatore venezuelano